Красная Криуша — название населённых пунктов в России:

 Красная Криуша — село в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Красная Криуша — село в Тамбовском районе Тамбовской области.